Макбе́рни () — шотландско-ирландская фамилия.

Известные носители 
 Макберни, Джерард (род. 1954) — британский композитор и аранжировщик.
 Макберни, Саймон (род. 1957) — британский актёр, театральный режиссёр.
 Макберни, Оливер (род. 1996) — британский футболист.

См. также 
 Мак, Берни ()